Podvinje (Slavonski Brod), dio Slavonskog Broda
 Podvinje (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko, BiH
 Podvinje (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice, Slovenija